Анисимовская — название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Анисимовская — деревня в Верхнетоемском районе.
 Анисимовская — деревня в Шенкурском районе.

Вологодская область 
 Анисимовская — деревня в Сибирском сельском поселении Верховажского района.
 Анисимовская — деревня в Шелотском сельском поселении Верховажского района.
 Анисимовская — деревня в Бекетовском сельском поселении Вожегодского района.
 Анисимовская — деревня в Явенгском сельском поселении Вожегодского района.
 Анисимовская — деревня в Харовском районе.

См. также 
 Анисимовская дорога
 Анисимов
 Анисимовка
 Анисимово